Mužská dvouhra Moselle Open 2017 probíhá ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže metského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu je francouzský tenista Lucas Pouille, kterého ve druhém kole vyřadil nenasazený rumunský tenista Marius Copil.

Vítězem se stal německý kvalifikant Peter Gojowczyk, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou sedmičku Benoîta Paira po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Na okruhu ATP si tak připsal premiérové turnajové vítězství.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017